Dymitr Twerski
 Mordechaj Josef Twerski
 Michał Twerski
 Sawwacjusz Twerski
 Sawa Twerski
 Żenja Twerski

Zobacz też 
 Twer
 Amos Tversky